Shri — рід дромеозаврових тероподів, що існував у пізньому кампанському віці. Фрагментарний скелет знайдено на території Монголії.

Описано один вид — Shri devi, названий на честь Шрі Деві, санскритського імені божества Палден Лхамо з тибетського буддизму.

Рештки виявлені 1991 року під час монголо-американської експедиції у пустелі Гобі. Опис опубліковано 2021.

Таксономічне положення динозавра згідно з авторами першоопису:

Примітки 

Дромеозавриди
Динозаври крейдового періоду
Динозаври Азії
Вимерлі тварини, описані 2021